Khoei ist der Name von:

 Abd al-Madschid al-Khoei (1962–2003), schiitischer Geistlicher (Irak)
 Abu l-Qasim al-Choei (1899–1992), schiitischer Geistlicher (Irak)
 Davoud Khoei (* 1988), iranischer E-Sportler

Siehe auch:
 Koei